Lincoln College kan syfta på:

Australien
 Lincoln College, Adelaide, ett college vid Adelaides universitet

Nya Zeeland
 Lincolns universitet, Nya Zeeland, tidigare Lincoln College (1961–1990)

England
 Lincoln College, Oxford, ett av Oxfords universitets college
 Lincoln College, Lincolnshire, en högskola i Lincolnshire

USA
 Lincoln College, Illinois, privat högskola med campus i Lincoln, Illinois och Normal, Illinois
 Lincoln College of New England, privat högskola i Southington, Connecticut
 Lincoln Land Community College i Springfield, Illinois
 Washburn University, tidigare kallat Lincoln College
 Lincoln Technical Institute, även känt som Lincoln Tech, del av Lincoln Group of Schools
 Lincoln College of Technology, del av Lincoln Group of Schools

Se även
 Lincolns universitet
 University of Nebraska-Lincoln